Jan Berger – polski historyk
 Jan Berger – polski działacz samorządowy, były burmistrz Czechowic-Dziedzic
 Jan Berger – czeski piłkarz
 Jan Berger – scenarzysta
 Jan Berger – czeski nauczyciel oraz muzyk
 Jan Mieczysław Berger (1894–1940) – major piechoty Wojska Polskiego, legionista, kawaler Krzyża Niepodległości, komendant PKU Gródek Jagielloński